Collegium Nobilium je označení několika institucí:

 Collegium Nobilium (Stavovská akademie Olomouc), vysoká škola založená roku 1725 v Olomouci
 Collegium Nobilium (Varšava), elitní střední škola pro šlechtice, založená v roce 1740 Stanisławem Konarským ve Varšavě.
 Collegium Nobilium (Paříž), škola polského jazyka a kultury založená roku 2012 v Paříži a stejnojmenná skupina polských školních skautů.

Související články 
 Collegium Nordicum, papežský seminář založený při univerzitě v Olomouci roku 1578 a při Collegiu Hosianu v roce 1581.

Latinská slova a fráze
Školy